

Sigle 
 Kachin Independence Organisation – organizzazione per l'indipendenza dei Kachin
 KDE Input Output – parte dell'architettura KDE

Codici 
 KIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kili Island (Stati Uniti d'America)
 kio – codice ISO 639-3 della lingua kiowa